KMS (konvooi), een konvooicode tijdens de Tweede Wereldoorlog
KMS (label), een platenlabel
KMS (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Koninklijke Militaire School (België), gevestigd in Brussel
Koninklijke Militaire School (Nederland), gevestigd in Ermelo
Koninklijke Militaire School Luchtmacht, gevestigd in Woensdrecht
NV Koninklijke Maatschappij De Schelde, nu Damen Schelde Naval Shipbuilding
 KMS (Limburg), een kersenvlaai met slagroom

KMS coin: 048 Danny